Layton est originellement le nom d'une ville anglaise dans Lancashire, près de Blackpool, et une autre dans le nord du Yorkshire.

Toponymes 
 Layton (Lancashire)
 Layton (Yorkshire)
 Layton (Utah)
 Layton (Floride)
 Layton (New Jersey)

Personnes

Patronyme 
 Anita Layton (1973-), mathématicienne canadienne.
 Bentley Layton, religieux
 Bob Layton, artiste
 Caleb R. Layton, homme politique américain
 Caleb S. Layton,juriste américain
 Chris Layton, musicien américain
 Daniel J. Layton, huriste américain
 Eddie Layton, musicien américain
 Geoffrey Layton, amiral britannique
 George Layton, acteur britannique
 Gilbert Layton, homme politique canadien
 Irving Layton, poète canadien
 Jack Layton, homme politique canadien
 Lindy Layton, chanteur
 Lucy Layton, chanteur britannique
  (1947-), musicien et chanteur britannique (The New Seekers)
 Randy Layton, producteur américain
 Robert Layton, homme politique canadien
 William R. Layton, mercenaire britannique
 Walter Layton, baron de Layton (1884-1966)
 Michael John Layton, baron de Layton (1912-1989)

Pseudonyme 
 Dorothy Layton, actrice américaine

Jeux vidéo 
 Professeur Layton et l'Étrange Village, un jeu vidéo d'aventure et de réflexion sur Nintendo DS.
 Professeur Layton et la Boîte de Pandore, la suite du jeu vidéo Professeur Layton et l'Étrange Village.
 Professeur Layton et le Destin Perdu, la suite du jeu vidéo Professeur Layton et la Boîte de Pandore.
 Professeur Layton et l'Appel du Spectre, le premier jeu de la seconde trilogie des aventures du Professeur Layton.
 Professeur Layton et le Masque des miracles, la suite du jeu vidéo Professeur Layton et l'Appel du Spectre.
 Professeur Layton et l'Héritage des Aslantes, la suite du jeu vidéo Professeur Layton et le Masque des miracles.

Voir aussi 
 Leighton
 Laytonville
 Lawton

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme